Perla je lahko:
 barvita perla (Aspérula tinctória)
 dišeča perla (Aspérula odoráta)